Associacions
 l'Associació Catalana de Municipis i Comarques
 Association for Computing Machinery, una societat científica dedicada a la informàtica

Tecnologia
 Adaptive Coding and Modulation, una tecnologia de telecomunicació